RS može da bude:

 Republika Srpska, entitet u Bosni i Hercegovini
 Srbija (Republika Srbija), država na Balkanu
 -{.rs}-, najviši internet domen Republike Srbije
 -{ISO 3166-1}- kod za Republiku Srbiju
 -{ISO 3166-2}- kod za Rio Grande do Sul — saveznu državu Federativne Republike Brazil